Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci – dziesiąty tom z serii książek science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Jest kontynuacją dziewiątej książki z serii – Felix, Net i Nika oraz Świat Zero.

Fabuła 
Akcja rozpoczyna się w Warszawie, w świecie B75, od spotkania rodziców Niki. Niemcy poszukują 46 kg złota, które zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Przyjaciele dochodzą do wniosku, że złoto przeleciało do świata alternatywnego, z którego ostatnio przybyli; wyjaśniało to też obecność dwóch Nik w jednym świecie (tyle mniej więcej ważyła Nika). Ostatecznie opuszczają świat jedną z bram Wunrung, które w tym świecie, jako normalne teleportery, służą do podróży między miastami.

Felix, Net i Nika przenoszą się do dworca podziemnego Warszawy Zachodniej, w świecie B70. Zostają zatrzymani i przesłuchiwani przez agenta Mamrota. Z podziemi Warszawy Zachodniej wychodzą na prośbę taty Neta. Odwiedzają dom Neta, w wieżowcu wyższym niż ten światozerowy. Następnie uciekają przed agentem Mamrotem, który chce ich jeszcze raz przesłuchać. Uciekając, wchodzą do przypadkowego sklepu, z którego Net kradnie mapę Warszawy Zachodniej. Przyjaciele spacerują po Warszawie Zachodniej; zainteresował ich pewien sklep meblowy, weszli do środka, a byli tak zajęci, że nie zauważyli zamknięcia sklepu. Po spotkaniu z innymi przebywającymi tam nielegalnie osobami i wyjaśnieniu sytuacji, kładą się spać na jednym z łóżek w sklepie, planując, by wyjść wraz z jego porannym otwarciem. Budzi ich jednak wcześniej agent Mamrot i zabiera ich na przesłuchanie do podziemi Warszawy Zachodniej. Tam przyjaciele nie potrafią wyjaśnić idei światów alternatywnych tak, żeby agenci ją zrozumieli. Po prośbie wykonania wizji lokalnej i po zbliżeniu się do pierścienia, ten „wciąga” ich (mimo że zaczynają od niego uciekać) i przenoszą się do kolejnego świata alternatywnego.

Opis światów alternatywnych

B75 
W tym świecie Polska jest okupowana przez Niemcy od czasów II wojny światowej, nazywanej tutaj wojną 30-dniową – trwała jedynie miesiąc, zakończyła się po zajęciu Polski, a pakt Ribbentrop-Mołotow nie został złamany. W tym świecie działa Armia Krajowa, która wykorzystuje technologię podobną do pierścieni Wunrung (jednakże niekompatybilną z nimi) do tzw. zwiadu hiperprzestrzennego.

B70 
Jest to kolejny świat alternatywny, jaki odwiedzili. Przyjaciele znaleźli się w Warszawie Zachodniej, niepodległym państwie obejmującym swoim terytorium jedynie większość lewobrzeżnej światozerowej Warszawy. Warszawę Zachodnią zamieszkuje 7 mln mieszkańców. Powstała w wyniku udanego powstania warszawskiego, zachowała ciągłość władzy sprzed wojny. Jest to enklawa położona w środku Polskiej Republiki Demokratycznej, socjalistycznego państwa obejmującego teren Polski ze Świata Zero (z wyłączeniem Warszawy Zachodniej), którego stolicą jest Warszawa (wschodnia część światozerowej Warszawy). PRD powstała po upadku PRL, gdy w pierwszych wolnych wyborach w 1989 roku wybrano komunistów. PRD i Warszawa Zachodnia są do siebie bardzo wrogo nastawione, brak przejść granicznych pomiędzy oboma państwami. Sytuacja przypomina Berlin Zachodni położony w środku NRD, jednak tutaj transport drogowy czy powietrzny do i z Warszawy Zachodniej przez PRD nie jest możliwy. Komunikacja Warszawy Zachodniej z innymi krajami odbywa się przez „Freedom Tunnel” – bramę JumpGate (nazywaną w innych miejscach i czasie także Wunrung i Skoczywrotami), pozwalającą na przesyłanie zaopatrzenia i ludności w pociągach. W książce Frankfurt to jedyne wspomniane miasto, które ma połączenie z Warszawą Zachodnią, choć ilość tych miast może być większa. Poziom życia i bogactwo mieszkańców Warszawy Zachodniej jest dużo wyższe niż w PRD. Liczba wieżowców także jest dużo większa i są one wyższe niż te w Świecie Zero.

B800 
W tym świecie Rosja istnieje jedynie jako województwo moskiewskie, a Rzeczpospolita (nazywana często „Rzeczą”) obejmuje swoim terytorium większość Europy i tereny obecnej Rosji, aż do połowy Syberii (tu nazywanej Sybirem), gdzie graniczy z Chinami. Polska posiada kolonie w Afryce (m.in. Madagaskar i południową Afrykę) i w Ameryce Południowej (kolonia nazwana Nowym Światem – obejmuje większość terenów obecnej Brazylii i Argentyny). Rio de Janeiro jest polskim miastem i nazywa się Nowe Łebosławowo.

Świat ten oddzielił się od Świata Zero ok. 800 lat temu, gdy Polska najechała na Rosję (Ruś) i skutecznie ją podbiła. Warszawa w tym świecie ma 17 mln mieszkańców i jest największym miastem Europy.

Wiele rozwiązań technologicznych znacząco odbiega od światozerowych, np. inna budowa samochodów, niestosowanie układu SI, bardzo powszechne stosowanie ropy naftowej, natomiast brak korzystania z węgla.

B65000000 
Tego świata ominęła kolizja z asteroidą, która spowodowała w Świecie Zero wyginięcie dinozaurów. Tutaj ta asteroida, nazwana „Yucatan”, przyleciała do Ziemi 4 minuty później niż w Świecie Zero i weszła na mocno wydłużoną orbitę. Świat ten jest niezamieszkany przez żadnych ludzi. Znajduje się tu główna baza Złotego Jeża, maszyny zbierającej od 250 lat dane ze wszystkich światów alternatywnych, jakie odwiedza. Świat Zero Felixa, Neta i Niki, jeden z wielu, które odwiedził, oznaczył jako 1955832-BH239-129Y.

Rozdziały 
 Ona będzie chciała tu zostać
 Tam jest Pierścień, prawda?
 Na Berlin!!!
 Warszawa Zachodnia
 Orchidea
 Jesteście gotowi, żeby powiedzieć prawdę?
 Złomogóry
 I nic mi nie powiedzieliście?!
 Właśnie złamałaś prawo
 Tym razem naprawdę nas uwolnisz?
 To się stało za minutę
Złoty Jeż*
 To dość skomplikowane1955832-BH239-129Y
* Wbrew pozorom nie ma błędu w numeracji rozdziałów (komentarz autora)

Przypisy 

Felix, Net i Nika
Powieści fantastycznonaukowe z 2012 roku